Telha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iguatu, Ceará, ort, 
 Telha (kommun i Brasilien), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar